Clausner ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Clausner (1921–2004), deutsche Leichtathletin
 Daniel Clausner (* 1984),  deutscher Behindertensportler
 Jakob Joseph Clausner (1744–1797), Schweizer Geodät und Kupferstecher